Языки программирования .NET (Языки с поддержкой CLI или CLI-языки) — компьютерные языки программирования, используемые для создания библиотек и программ, удовлетворяющих требованиям Common Language Infrastructure. За исключением некоторых серьёзных оговорок, большинство CLI-языков целиком компилируется в Common Intermediate Language (CIL), промежуточный язык, который может быть оттранслирован непосредственно в машинный код при помощи виртуальной машины Common Language Runtime (CLR), являющейся частью Microsoft .NET Framework, Mono и Portable.NET.

Во время выполнения программы в среде CLR её CIL-код компилируется и кэшируется на лету в машинный код, соответствующий архитектуре, на которой выполняется программа. Этот последний этап может быть принудительно сокращен, а кэширование может выполняться на предыдущем этапе при помощи «опережающего» () компилятора, такого как например, ngen.exe от Microsoft или ключа «-aot» в Mono.

Список языков 
Представленный ниже список языков упорядочен относительно алфавитного написания названий языков в их латинографическом написании.

Примечания

Источники-списки

Прочие источники

См. также 
 Список языков JVM

Ссылки 
 .NET Language Sites 

Языки программирования платформы .NET
Списки языков программирования